Miejscowości i gminy w Rumunii
 Movileni – gmina w okręgu Aluta
 Movileni – wieś w okręgu Aluta, w gminie Movileni

 Movileni – gmina w okręgu Gałacz
 Movileni – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Movileni
 Movileni – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Șendreni

 Movileni – gmina w okręgu Jassy
 Movileni – wieś w okręgu Jassy, w gminie Movileni
 Movileni – wieś w okręgu Jassy, w gminie Heleșteni

 Movileni – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Vadu Moldovei